Adria je lahko:

 Adria, mesto v severni Italiji
 Adria Airways, nekdanja slovenska letalska družba
 Adria LNG, terminal za zemeljski plin na Hrvaškem
 Adria Mobil, slovensko podjetje za proizvodnjo avtodomov
 ND Adria Miren, slovenski nogometni klub